Grünzweig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Grünzweig (1845–1913), Chemiker, Industrieller und Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen
 Dorothea Grünzweig (* 1952), deutsche, in Finnland lebende Lyrikerin 
 Emil Grünzweig (1947–1983), israelischer Friedensaktivist 
 Fritz Grünzweig (1914–1989), deutscher evangelischer Pfarrer der Württembergischen Landeskirche
 Itze Grünzweig (* 1956), österreichischer Maler, Musiker und Schauspieler
 Leopold Grünzweig (1923–2003), österreichischer Politiker
 Walter Grünzweig (* 1956), österreichisch-deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Werner Grünzweig (* 1959), österreichischer Musikwissenschaftler
 Wolfgang Grünzweig, österreichischer Arzt und Rockmusiker, Gründer und Bandleader der Gruppe Gruen2g